River Lune kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River Lune (vattendrag i Storbritannien, Durham), England, 
 River Lune (vattendrag i Storbritannien, lat 54,05, long -2,83), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar